El nombre Elías Rodríguez puede referirse a:
Elías Rodríguez (comunicador) (n. 1937), periodista y empresario español.
Elías Rodríguez (político) (n. 1974), abogado y político peruano.